Невиди́мки:

 «Невидимки» — американский телефильм, 19 серия 1 сезона телесериала «За гранью возможного» 1963—1965 годов.
 «Невидимки» — роман американского писателя Чака Паланика, впервые опубликованный в 1999 году.
 «Невидимки» — российская фантастическая комедия режиссёра Сергея Комарова 2013 года.
 «Невидимки» — российский детективный телесериал 2010 года
 «Невидимки» — тайные помощники А. И. Солженицына.